Гран-прі Бразилії 2012 (офіційно XXXXI Grande Prêmio Petrobras do Brasil 2012) — автогонка чемпіонату світу «Формули-1», яка пройшла 25 листопада 2012 року на автодромі Жозе Карлуса Пачі, Сан-Паулу, Бразилія. Це була заключна двадцята гонка сезону 2012 Формули-1. Переможцем гонки став Дженсон Баттон.

Класифікація

Кваліфікація 

Примітки
 — Пастор Мальдонадо був переміщений на 10 місць назад (з 6-го на 16-е місце) за пропуск зважування після другої сесії кваліфікації.

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 

 Результати гонки на сайті formula1.com 
 Результати кваліфікації на сайті formula1.com 
 Результати та перебіг подій гонки на сайті f1news.ru 

2012
Звіти про Гран-прі сезону 2012 Формули-1
2012 у бразильському спорті